Хемус ( и старогръцки: Αἷμος (Haîmos), Aἷμᾰ (Haîma), може да се отнася за:

Астрономия 
 Хемус – планина на луната;

Биология 
 Хемус – вид от семейство Majidae, семейство раци;
 Хема – ( и старогръцки: Aἷμᾰ (Haîma)) – кръв;

География 
 Хемус, Хем – старо име на Стара планина;
 Хемус – автомагистрала в България;
 Хемус – връх в Антарктика;

Индустрия 
 Хемус – ежегодна международна изложба за отбранителна техника в Пловдив;
 Хемус Ер – българска авиокомпания в София;
 Хемус-М АД – завод в Мездра за добив и обработка на врачански варовик, мрамор и др.;
 Хемус марк Кох-И-Ноор – (приемник на „Девеко“, 1924 г., гр. Бургас – придворен доставчик на канцеларски материали в Царство България);
 Хемус – фабрика за килими, Велинград – придворна тъкачница на английското кралско семейство;
 ТПК Хемус – кооперация в София за производство на детски игри, стоки за бита, украшения за елха и мартеници;
 Хемус маш, Казанлък – хидравлична и пневматична индустрия;
 Хемус – безименно (анонимно) АД – Дряново, 1923 – 1947 г.;
 Хемус ООД-во – София, за търговия, внос и износ на местни и чуждестранни стоки, представителства, комисионни и държавни доставки, индустрия, строежи, експлоатация на мини и кариери, 1944 г.;

Култура 
 Хемус – танцов ансамбъл, гр. Враца;
 Хемус – български кинематографски творчески колектив;
 Хемус – вестник, издание на Българското геодезическо дружество (1965 – 1988);
 Хемус – списание на българската общност в Унгария;

Издателства 
 Хемус – закрито издателство;
 Хемусъ – издателство (импринт);
 Хемус-Груп – издателство де факто в ликвидация;

Митология 
 Хемус () – в древногръцката митология тракийски цар;

Общество 
 Хемус Ер – полет 7081 (похитен на 03.09.1996 г.);

Спорт 
 Хемус-1896 – колоездачен клуб;
 Хемус – спортен център във Велико Търново;

Улици 
 Хемус – улица в София, ж.к. Гео Милев, ПК 1111;

Хотелиерство и туризъм 
 Хемус – хотел във Враца;
 Хемус – хотел в София;
 Хемус (БТС) – Туристическо [дружество] – клон Надежда, София, 1934 г.